Colaspidea — рід жуків з родини листоїдів.

Перелік видів 
Деякі види роду:
Colaspidea albanica Schatzmayr, 1923
Colaspidea globosa (Küster, 1848)
Colaspidea grossa Fairmaire, 1866
Colaspidea inflata Lefevre, 1876
Colaspidea metallica (Rossi, 1790)
Colaspidea oblonga Blanchard, 1855
Colaspidea ovulum Fairmaire, 1866

Посилання 
 20Chrysomelidae/colaspidea.htm Wydział Nauk Biologicznych

Примітки 

Еумольпіни
Роди листоїдів